Mauritz oder St. Mauritz steht für:

 eine Variante des männlichen Vornamens Moritz, siehe Moritz (Name) #Mauritz
 Hennes & Mauritz, ein schwedisches Bekleidungsunternehmen
 Münster-Mauritzviertel, ein Innenstadtviertel von Münster (Westfalen)
 Sankt Mauritz (Gemeinde), ehemalige Gemeinde im Kreis Münster
 St. Mauritz, ein Stadtteil von Münster (Westfalen)
 St.-Mauritz-Kirche (Münster), katholische Stiftskirche in Münster (Westfalen)

Mauritz ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Mauritz (1918–1988), deutscher Tischtennisspieler
 Hartwig Mauritz (* 1964), deutscher Lyriker
 Holm Mauritz (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Karl-Heinz Mauritz (* 1944), deutscher Neurologe
 Matthias Mauritz (1924–2016), deutscher Fußballspieler
 Merten Mauritz (* 1965), österreichischer Florettfechter
 Oscar Mauritz (1867–1959), deutscher lutherischer Theologe
 Theodor Mauritz (1862–1944), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Maurice
 Maurits
 Mauritzen